Old Trafford bezeichnet:

 ein Fußballstadion in Manchester, England, siehe Old Trafford
 einen Stadtteil von Manchester, England, siehe Old Trafford (Siedlung)
 ein Cricketstadion, siehe Old Trafford Cricket Ground